Amerikai Egyesült Államok
 Valley Junction (Oregon)
 Valley Junction (Texas)
 Valley Junction (Wisconsin)